Эдуардо Кортес (Эдди) Альварес (; ) — американский бейсболист и шорт-трекист, призёр летних и зимних Олимпийских игр.

В пять лет впервые стал на роликовые коньки. Изначально занимался баскетболом играл за сборную колледжа.

В 2013 году был введен в национальную сборную США.

На Олимпиаде в Сочи не смог выиграть личных медалей, а в составе эстафетной четвёрки завоевал серебро, уступив сборной России.

Вошёл в состав сборной США по бейсболу на Олимпийских играх 2020 года. Нёс флаг США на церемонии открытия. Стал шестым в истории атлетом, выигравшим медаль и на летней, и на зимней Олимпиаде.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на usspeedskating.org
 Профиль на официальном сайте Олимпийских игр 2014

Шорт-трекисты по алфавиту
Шорт-трекисты США
Бейсболисты США
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Бейсболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Участники летних и зимних Олимпийских игр